Паяжината на Шарлот може да се отнася за:

 Паяжината на Шарлот, роман от Е. Б. Уайт от 1952 г.
 Паяжината на Шарлот (филм, 1973), анимационен филм от 1973 г.
 Паяжината на Шарлот 2: Голямото приключение на Уилбър, продължение на хитовата детска анимация от 2003 г.
 Паяжината на Шарлот (филм, 2006), игрален филм от 2006 г.
 Паяжината на Шарлот (видеоигра), видеоигра създадена по едноименния филм от 2006 г.